Spojení písmen C a Z může mít různé významy:

CZ 
 mezinárodní poznávací značka vozidel Česka
 CZ – kód ISO 3166-2 pro Česko
 Cesta změny – bývalá česká politická strana
 Označení pistolí vyráběných zbrojovkou v Uherském Brodě. Pravděpodobně zkratka sousloví česká zbrojovka. Ve výrobě aktuálně pistole CZ 75, CZ 85, CZ 100

cz 
 cz – dva grafémy označující jeden foném v některých jazycích se spřežkovým pravopisem, např. v polštině

.cz 
 .cz – internetová doména nejvyššího řádu pro Česko

Zkratky
Značky